Орловский сельский совет () — входит в состав
Ямпольского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Орловка
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Орловка 
 с. Ржаное 
 с. Шевченково

Примечания